Ветлу́жский — название населённых пунктов в России:

 Ветлужский — посёлок городского типа в состав городского округа Шарья Костромской области.
 Ветлужский — посёлок городского типа в Краснобаковском районе Нижегородской области.